Příjmení Lopez nebo López nosí více různých osobností:

 Alfonso López Michelsen (1913–2007) – kolumbijský politik a prezident
 Alfonso López Trujillo (1935–2008) – kolumbijský kardinál
 Aliuska Lópezová (* 1969) – španělská překážkářka kubánského původu
 Andrés Manuel López Obrador (Amlo; * 1953) – mexický politik, 58. mexický prezident
 Antonio López de Santa Anna (1794–1876) – mexický politický vůdce, prezident, generál a státník
 David López-Zubero (* 1959) – americký plavec, olympijský medailista
 Diego López – více osob, rozcestník
 Donald S. Lopez mladší (* 1952) – americký profesor, orientalista, buddholog
 Feliciano López (* 1952) – španělský tenista
 García López de Cárdenas (16. stol.) – španělský cestovatel a objevitel
 Gérard Lopez (* 1971) – lucembursko–španělský podnikatel
 Guillermo Andrés López (* 1992) – španělský fotbalový útočník
 Guillermo García-López (* 1983) – španělský tenista
 Iñigo Lopez de Mendoza (Santillana; 1398–1458) – kastilský šlechtic a básník
 Jennifer Lopez (1969) – americká zpěvačka, herečka a módní návrhářka
 José María López (1983) – argentinský automobilový závodník
 López de Ayala (Adelardo López de Ayala; 1828–1879) – španělský dramatik, básník a prozaik
 Marc López (* 1982) – španělský tenista
 Martin López-Zubero (* 1969) – americký plavec, olympijský vítěz
 Maxi López (* 1984) – argentinský fotbalista
 Miguel López de Legazpi (1502–1572) – španělský mořeplavec
 Mijaín López (* 1982) – kubánský zápasník
 Michael López-Alegría (* 1958) – americký letec a astronaut
 Nicolás de Jesús López Rodríguez (* 1936) – římskokatolický kněz a kardinál z Dominikánské republiky
 Orlando Cachaíto López (1933–2009) – kubánský hudebník
 Oswaldo López Aréllano (1921–2010) – prezident Hondurasu
 Patricia D. Lopez – americká informatička
 Pedro López (1948) – kolumbijský sériový vrah
 Ruy López de Segura (asi 1540–1580) – španělský kněz, šachový mistr a teoretik
 Ruy Lopez de Villalobos (1500–1544) – španělský mořeplavec
 Sergi López (* 1965) – španělský herec
 Vincent López (1895-1975) – americký hudebník a kapelník

Externí odkazy 
 

Španělská příjmení